Барио Сан Себастијан има више значења:

 Барио Сан Себастијан (Сан Педро и Сан Пабло Текистепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Сан Себастијан (Санта Марија Екатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Сан Себастијан (Санта Инес де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Сан Себастијан, Анексо а Момас (Момас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику